Amersfoort – stacja kolejowa w Amersfoort, w prowincji Utrecht. Posiada 3 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w prowincji Utrecht
Amersfoort